Okręty US Navy o nazwie USS "Leonidas":
 Pierwszy 
 Drugi 

Leonidas